Marie Pia Bourbonsko-Parmská (* 24. září 1934, Neapol) je nejstarší dcera italského krále Umberta II. a Marie Josefy Belgické.

Život 
Narodila se 24. září 1934 v Neapoli jako Maria Pia Elena Elisabetta Margherita Milena Mafalda Ludovica Tecla Gennara di Savoia, jako dcera prince a princezny z Piedmontu.

Když roku 1946 byla zrušena italská monarchie, odešla se svou rodinou do exilu do Portugalska a poté odešla se svou matkou a třemi sourozenci do Švýcarska, zatímco její otec zůstal v Portugalsku. Její rodiče neměli moc dobré manželství, avšak z důvodu oddanosti katolické víře se nikdy nerozvedli.

Dne 22. srpna 1954 se na plavbě jacht pořádané královnou Frederikou Hannoverskou seznámila se svým budoucím manželem princem Alexandrem Jugoslávským, synem prince Pavla Karađorđeviće a princezny Olgy Řecké a Dánské. Svatba proběhla 12. února 1955 v portugalském Cascais. Z manželství vzešly čtyři děti:
 princ Dimitri (* 18. červen 1958)
 princ Michael (* 18. červen 1958)
 princ Sergius (* 12. březen 1963)
 princezna Helena (* 12. březen 1963)

Manželé se rozvedli roku 1967.

Roku 2003 se znovu vdala, a to za prince Michela Bourbonsko-Parmského, syna prince Reného Bourbonsko-Parmského a princezny Markéty Dánské.

Dnes žije v Neuilly-sur-Seine a v Palm Beach na Floridě.

Tituly a oslovení 
 24. září 1934 – 2. červen 1946: Její královská Výsost princezna Marie Pia Italská, princezna savojská
 2. červen 1946 – 12. února 1955: Její královská Výsost princezna Marie Pia Savojská
 12. únor 1955 – 1967: Její královská Výsost princezna Marie Pia Jugoslávská, princezna savojská
 1967 – 2003: Její královská Výsost princezna Marie Pia Savojská
 2003 – dnes: Její královská Výsost princezna Marie Pia Bourbonsko-Parmská, princezna savojská

Vyznamenání 
 Savojští: Dáma s velkokřížem Řádu svatých Mořice a Lazara
 : Rytíř Řádu umění a literatury
 : Rytíř velkokříže Řádu poslušnosti Suverénního řádu Maltézských rytířů, 1. třídy

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Pia di Savoia, Maria (2010). La mia vita, i miei ricordi. Mondadori Electa.

Externí odkazy 
 

Ženy
Italské princezny
Savojské princezny
Bourbonsko-parmské princezny
Savojští
Narození 24. září
Narození v roce 1934
Narození v Neapoli
Žijící lidé